Protea – ufficiale della marina macedone ai tempi di Alessandro Magno
Protea – genere di piante
Protea (Protéa) – film muto del 1913 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
9313 Protea – asteroide